bł. Antonia z Florencji (1401–1472) – włoska franciszkanka
 bł. Antonia z Brescji (1407–1507) – włoska dominikanka
 bł. Antonia Maria Verna (1773–1838) – założycielka Sióstr Miłosierdzia Niepokalanego Poczęcia
 bł. Antonia od św. Tymoteusza Gosens Saez de Ibarra (1870–1936) – hiszpańska karmelitanka miłosierdzia, męczennica
 bł. Antonia Mesina (1919–1935) – włoska męczennica
Zobacz też
 św. Antonina z Nicei (III/IV w.) – męczennica